Unterdeckung steht für:

 sind bei der Kostenüberdeckung die Normalkosten kleiner als die Istkosten 
 Unterdeckung (Dach), eine zweite wasserführende Schicht unter der Dachdeckung, ähnlich dem Unterdach